Esonborg (schip, 2018), een veerboot tussen Lauwersoog en Schiermonnikoog
Aquarunner (schip, 1999), die daar onder de naam Esonborg voer